

Patronymes 
 David Hewett, né le   en Nouvelle-Zélande, est un joueur de rugby à XV.
 Dorothy Hewett (1923-2002) est une poétesse, romancière et dramaturge australienne.
 Lauren Hewett, née le  à Sydney, est une actrice australienne.
 William Hewett (1834-1888) est un amiral britannique, signataire du traité d'Adoua.
 Hewett Cottrell Watson (1804-1881) est un botaniste britannique.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais